De reuzenslalom voor mannen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op donderdag 19 januari 2012. De Oostenrijker Marco Schwarz won het goud.

Uitslag 

Mannen Reuzenslalom